Schreckendorf ist der Name folgender Orte:

 Schreckendorf (Gemeinde St. Kanzian), Ortschaft von St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

 Strachocin (Stronie Śląskie) Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; deutsch Schreckendorf